OWD steht für:
 Open Water Diver, eine Taucherausbildung, siehe Autonomous Diver #PADI Open Water Diver
 Ostwestfalendamm
 OWD-Info (), eine russische Bürgerrechtsorganisation

Abkürzung